Gil-Robles es una familia de políticos españoles, cuyos principales integrantes se listan a continuación:

Enrique Gil Robles (1849-1908), catedrático de Derecho Político, y padre de José María Gil-Robles (1898-1980).
José María Gil-Robles y Quiñones de León (1898-1980), hijo de Enrique Gil Robles, político español, líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (1933-1936), y uno de los protagonistas del Contubernio de Múnich.
José María Gil-Robles y Gil-Delgado (1935-2023), hijo de José María Gil-Robles y Quiñones de León (1898-1980), político del Partido Popular y presidente del Parlamento Europeo (1997-1999).
Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado (1944-), hermano de José María Gil-Robles y Gil-Delgado, y Defensor del Pueblo entre 1988 y 1993.

Apellidos por familias